Wesle ist der Familienname folgender Personen:

 Beatrix Wesle (* 1966), deutsche Marketingspezialistin und Produzentin
 Carl Wesle (auch: Karl Wesle; 1890–1950), Germanist